Petroselinum fractophyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Mariano Lagasca y Segura och Robert Sweet. Petroselinum fractophyllum ingår i släktet persiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Persiljor
fractophyllum